Уа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Уа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан